Кёнигсберг (, «королевская гора»)

Населённые пункты 
 Кёнигсберг — бывшая столица Пруссии, сегодня город Калининград (Россия)
 Кёнигсберг — административный округ в Пруссии (1818—1945)
 Кёнигсберг — несохранившийся исторический замок
 Кёнигсберг-ин-Байерн — город в современной Баварии (Германия)
 Кёнигсберг-ин-дер-Ноймарк — бывший город в Пруссии, сегодня Хойна (Польша)
 Кёнигсберг (Силезия) — бывший город в Пруссии, сегодня Климковице (Чехия)
 Кёнигсберг-ан-дер-Эгер — бывший город в Судетах, сегодня Киншперк-над-Огржи (Чехия)

Немецкие крейсера 
 Бронепалубные крейсера типа «Кёнигсберг-1905»
 Кёнигсберг (1905) — лёгкий крейсер времён Первой мировой войны
 Лёгкие крейсера типа «Кёнигсберг-1915»
 Лёгкие крейсера типа «Кёнигсберг-1927»
 Кёнигсберг (1927) — лёгкий крейсер времён Второй мировой войны